Trois navires de guerre de la marine américaine portent le nom de USS Denver en honneur à la ville de Denver dans le Colorado.

 L', un croiseur protégé, en service de 1904 à 1931.
 L', un croiseur léger, en service de 1942 à 1947. 
 L', un navire transporteur amphibie qui fut mis en service en 1968.  

Denver
Denver